NGC 4202 (другие обозначения — UGC 7337, MCG 0-31-46, ZWG 13.121, PGC 39495) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4202
Дева (созвездие)